

Перевалы через Верховинский Вододельный хребет 
 Ужокский (889 м)
 Русский Путь (1190 м)
 Верецкий (Русские Ворота) (841 м)
 Средневерецкий (839 м)
 Воловецкий (Бескидский, Скотарский) (1014 м)
 Торуньский (931 м)
 Немецкий (1177 м)
 Перевал Легионов (1110 м)
 Яблунецкий (Ясиновский) (931 м)
 Вороненковский (880 м)
 Кополасский (1500 м)

Северо-восточные перевалы 
 Тухольские ворота (441 м)
 Лоевский (570 м)
 Вышковский (986 м)
 Немчич (Турецька Вершадь) (586,3 м)
 Буковецкий (810 м)
 Лучковский (670 м)
 Вижницкий (470 м)
 Мочерка (970 м)
 Фальковский (987 м)
 Чимирнар  (1000 м)
 Садов (1077 м)
 Шурдин (1173,5 м)
 Климецкий верхний (1001 м)
 Климецкий нижний (932 м)
 Кривопольский (967 м)
 Столи (1130 м)
 Плосковский (971 м)
 Семенчук (1414 м)
 Джоголь (1155 м)
 Лопушнянский (1169 м)

Юго-западные перевалы 
 Гусненский (898 м)
 Подобовецкий (731 м)
 Синевирский (793 м)
 Прислоп (Колочавский) (915 м)
 Околе (1195 м)
 Оленовский (398 м)
 Росошский (354 м)
 Липецкий (315 м)
 Копашновский (399,5 м)
 Грунковский (350 м)
 Калинский (674 м)
 Чучок (717 м)
 Кобилецкий (880 м)
 Раховский (1024 м)
 Прислоп (937,6 м)
 Шешульский (1591 м)
 Уклон (552 м)

Восточные Карпаты